Podsumowanie startów zespołu Ferrari w Formule 1.

Wyniki

Zespół fabryczny 
Tabela obejmuje rezultaty kierowców ścigających się w Scuderia Ferrari i North American Racing Team.

Inne zespoły 
Tabela obejmuje niefabryczne zespoły korzystające z samochodów Ferrari.

Dostawca silników 
Tabela obejmuje konstruktorów, którzy korzystali z silników Ferrari.

Podsumowanie

Kierowcy 

|}

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 

Ferrari
Ferrari